Lumbriconereites kazachstanensis är en ringmaskart som beskrevs av Klenina 1989. Lumbriconereites kazachstanensis ingår i släktet Lumbriconereites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
kazachstanensis